Chico kan syfta på följande:
 Chico Marx, amerikansk komiker

Geografi

Antarktis 

 Islote Chico, Antarktis, 
 Monte Chico, Antarktis,

USA 

 Chico (ort i USA, Texas), Wise County, 
 Chico, Kalifornien, ort, Butte County, 
 Chico (ort i USA, Washington), Kitsap County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar